Copa do Mundo de Voleibol Masculino
 Copa do Mundo de Voleibol Feminino